Forrest steht für:
 Forrest (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Forrest (Automarke), britische Automobilmarke
 Apache Forrest, Software-Produkt
 Forrest, Klassifikation der GI-Blutung, siehe Gastrointestinale Blutung #Diagnose, Einteilung und Therapie
 Forrest Gump, Film

Forrest ist der Name folgender

Orte:
 Forrest (Western Australia), verlassener Ort in Australien
 Forrest (Illinois), im Livingston County
 Forrest (New Mexico), im Quay County
 Forrest Township, im Livingston County, Illinois

geografischer Objekte:
 Forrest County, Mississippi
 Forrest-Pass, Gebirgspass im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Forest